O evento dos 100 m livre feminino nos Jogos Pan-Americanos de 2003 foi realizado em 12 de agosto de 2003.

Medalhistas

Recordes

Resultados

Notas

Referências
usaswimming

100 m livre feminino